Soman – composto chimico
 Soman – gruppo musicale tedesco
 Riparo Soman – area archeologica

Persone 
 Milind Soman (1965 -) – attore e modello indiano
 Patricia Soman (1981 -) – atleta ivoriana